Санта Марија Јолотепек има више значења:

 Санта Марија Јолотепек (Сан Херонимо Сосола), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Санта Марија Јолотепек (Санта Катарина Хукила), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Општина Санта Марија Јолотепек (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Санта Марија Јолотепек (Санта Марија Јолотепек, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику